Байдашка — топоним в России:
 Байдашка — хутор в Ашинском районе Челябинской области, упразднён в 1966 г.
 Байдашка — река в Челябинской области, приток Верхней Биянки.